Este término Mogul puede referirse a:

 Imperio Mogul, imperio del subcontinente indio.
 Proyecto Mogul, proyecto secreto estadounidense.
 Esquí acrobático, modalidad de esquí.
 Lámpara mogul.
 Sinónimo de Esti, referencia de una clásica golosina.
 Locomotora de vapor con rodaje 1-3-0.